Kościoły Chrystusowe – odłam protestantyzmu utworzony na początku XIX wieku przez Thomasa Campbella
 Kościół Chrystusa – Obszar Świątyni – jedna z denominacji Świętych w Dniach Ostatnich
 Kościół Chrystusa z Poselstwem Eliasza
 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich